Pré peut désigner :
 un autre terme pour désigner une prairie ;
 un préfixe pour désigner un élément antérieur à l'élément principal.

Patronymie  

 André Du Pré (~1580-?), poète gascon de langue d'oc (de parler gascon) du  ;
  (1961-), auteur français ;
  (-), sculpteur sur bois français ;
 Henry Du Pré Labouchère (1831-1912), politicien, écrivain et auteur de théâtre britannique ;
 Jacqueline du Pré (1945-1987), violoncelliste prodige britannique ;
 Louis Pré fils (1884-1970), un acteur français.

Toponymie

Grand-Pré, un village canadien de la Nouvelle-Écosse.
Rivière du Petit Pré, une rivière coulant dans L'Ange-Gardien, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.



Ardennes 
 Grandpré est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Calvados 
 Le Pré-d'Auge, une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.

Cher 
 Ivoy-le-Pré, une commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.

Eure-et-Loir 
 Pré-Saint-Évroult, une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.
 Pré-Saint-Martin, une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.

Manche 
 Villiers-le-Pré, une ancienne commune française située dans le département de la Manche en région Normandie.

Mayenne 
 Pré-en-Pail, une ancienne commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire ;
 Pré-en-Pail-Saint-Samson, une commune nouvelle située dans le département de Mayenne, en région Pays de la Loire.

Paris 
 Pré-aux-Clercs, ancienne mais célèbre prairie ;
 Pré-Saint-Gervais, une station de la ligne 7 bis du métro de Paris.

Sarthe 
 La Clinique du Pré, établissement de santé situé au Mans.

Seine-Saint-Denis 
 Le Pré-Saint-Gervais, une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France.

Pré-Saint-Didier, une commune italienne alpine du haut Valdigne (région Vallée d'Aoste).

Divers 
 Pré-au-Lard, un petit village fictif imaginé par J. K. Rowling pour l'univers de la suite romanesque Harry Potter.
 Pré-dreadnought, terme utilisé pour désigner les cuirassés construits entre le milieu des années 1890 et 1905.
 Pré-éclampsie, une maladie en néphrologie.

Voir aussi 
 
Patronyme français